Aizenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Joanna Aizenberg (* 1960), US-amerikanische Chemikerin und Ingenieurswissenschaftlerin
 Roberto Aizenberg (1928–1996), argentinischer Künstler